«Путевой обходчик» — российский фильм ужасов, вышедший на экраны 13 сентября 2007 года.

Сюжет 
Трое грабителей — Гром, Иркут и Костя — совершают налёт на банк, имея идеальный план отхода через заброшенные тоннели московского метро. Но во время ограбления ситуация выходит из-под контроля: налётчики вынуждены взять заложников (милиционера и двух девушек-сотрудниц банка) и с ними спуститься в заброшенные тоннели‚ чтобы скрыться от милиции.

Грабители заранее договорились с диггером Шплинтом, который обещал вывести их наружу вдали от места ограбления. Он должен был ждать их в месте, обозначенном на специальной карте, которую дал Грому (выход там не показан). По пути к месту встречи Костя вспоминает байку о пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС, мол, их исследовали, заперев в туннелях Метро-2, пока один не поубивал врачей и не сбежал.

Затем, остановившись на отдых, грабители слышат истошные человеческие вопли в туннеле, а затем обнаруживают Шплинта, еле живого и с вырванными глазами. Он умирает у них на руках.

Тем временем Путевой Обходчик, оказавшийся вполне реальным, находит серёжку, потерянную одной из заложниц, понимает, что в его владениях есть ещё кто-то, кроме убитого диггера, и начинает преследовать нарушителей. В ходе преследования погибают почти все, кроме Грома и одной из девушек — Кати, страдающей острым приступом «стокгольмского синдрома»; вдвоём им удаётся поджечь маньяка‚ прорваться на поверхность и найти заранее приготовленный сообщником грабителей мотоцикл, на котором они и уезжают в обнимку. Конец фильма показывает начальную сцену договора Шплинта и Кости, где за ними наблюдал человек, который оказался Путевым Обходчиком. В сцене после титров показано, что, несмотря на поджог, маньяк выжил и продолжил обход тоннелей.

В ролях

Новеллизация 
Сценарист фильма Валерий Кречетов написал по мотивам первого варианта сценария одноимённую книгу. Её сюжет отличается от кинофильма, поскольку Павел Руминов, второй режиссёр картины, кардинально изменил некоторые сюжетные повороты.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Обзор на фильм

Фильмы ужасов 2007 года
Фильмы ужасов России с элементами триллера
Фильмы-слэшеры России
Фильмы России 2007 года
Московский метрополитен
Фильмы о метрополитене